Tomillo es el nombre común de diferentes plantas aromáticas del género Thymus, en particular Thymus vulgaris. Además puede referirse a estas otras plantas:
 Artemisia campestris, también llamada escobilla parda.
 Artemisia caerulescens, también llamada ajenjo marino.
 Teucrium capitatum, conocida además como tomillo blanco o tomillo macho.
 Thymbra capitata, también denominada tomillo aceitunero, tomillo cabezón, tomillo cabezudo, tomillo andaluz, tomillo carrasqueño y tomillo tinajero.
 Fumana thymifolia, también conocida como tomillo morisco o jara tomillo.
 El nombre común de la planta '''''Helichrysum stoechas.